Hospital Santa Teresa é um hospital brasileiro situado na cidade de Petrópolis no estado do Rio de Janeiro.

Histórico

Situado na região serrana do Rio de Janeiro, o Hospital Santa Teresa foi fundado no dia 12 de março de 1876 pela família imperial brasileira. Seu nome é uma homenagem à imperatriz Tereza Cristina que dedicou-se a sempre amparar as pessoas mais necessitadas. No ano de 1900, o hospital passa a ser dirigido pela Associação Congregação de Santa Catarina, entidade religiosa que é responsável pela direção do hospital até os dias de hoje. Atualmente o hospital possui 156 leitos, com 03 Unidades de Terapia Intensiva e sendo referência nas seguintes áreas:cardiologia, neurocirurgia,ortopedia, cirurgia vascular e terapia intensiva.

Santa Teresa
Petrópolis